Ользи — топоним:
 Ользи — деревня в Новгородской области России
 Ользи — деревня во Франции